Суперкубок Грузії з футболу 2020 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 лютого 2020 року між чемпіоном Грузії Динамо (Тбілісі) та володарем кубку Грузії Сабуртало.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com

2020
Грузія
2020 у Грузії